Ludwig von Heyl zu Herrnsheim ist der Name folgender Personen:

* Ludwig von Heyl zu Herrnsheim (Industrieller, 1886) (1886–1962), deutscher Industrieller und Politiker (DVP)
 Ludwig von Heyl zu Herrnsheim (Industrieller, 1920) (1920–2010), deutscher Industrieller